TNK peut faire référence à :
 TNK, une compagnie pétrolière russe ;
 TNK-BP, une coentreprise pétrolière russe et britannique ;
 TNK, un studio d'animation japonais ;
 Tomorrow Never Knows, une chanson des Beatles.